Nowik (Neotoma) – rodzaj ssaka z podrodziny nowików (Neotominae) w obrębie rodziny  chomikowatych

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Północnej.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 147–247 mm, długość ogona 76–241 mm, długość ucha 19–38 mm, długość tylnej stopy 21–52 mm; masa ciała 100–600 g.

Systematyka

Etymologia  
 Neotoma (Nectoma):  neos „nowy, inny”; τομος tomos „tnący”, od τεμνω temnō „ciąć”; w aluzji do zębów, które wskazywały na nowy typ gryzonia, różniący się od Mus, do którego pierwotnie zaliczano gatunek typowy.
 Teonoma: anagram nazwy Neotoma. Gatunek typowy: Myoxus drummondi Richardson, 1828 (= Mus cinereus Ord, 1815). 
 Teanopus: rodzaj Teonoma J.E. Gray, 1843; πους pous, ποδος podos „stopa”. Gatunek typowy: Teanopus phenax Merriam, 1903.
 Homodontomys: gr. ὁμως homōs „zarówno, razem, to samo”; οδους odous, οδοντος odontos „ząb”; μυς mus, μυoς muos „mysz”. Gatunek typowy: Neotoma fuscipes Baird, 1857.
 Parahodomys: gr. παρα para „blisko”; rodzaj Hodomys Merriam, 1894, nowikowiec. Gatunek typowy: †Parahodomys spelaeus Gidley & Gazin, 1933.
 Paraneotoma: gr. παρα para „blisko”; rodzaj Neotoma Say & Ord, 1815. Gatunek typowy: †Parahodomys quadriplicatus Hibbard, 1941.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące gatunki zgrupowane w trzech podrodzajech:

Opisano również gatunki wymarłe z terenu dzisiejszych Stanów Zjednoczonych:
 Neotoma amplidonta  (plejstocen)
 Neotoma findleyi  (plejstocen)
 Neotoma fossilis  (pliocen)
 Neotoma leucopetrica  (pliocen)
 Neotoma minutus  (miocen)
 Neotoma ozarkensis  (plejstocen)
 Neotoma pygmaea  (plejstocen)
 Neotoma quadriplicatus  (pliocen)
 Neotoma sawrockensis  (pliocen)
 Neotoma spelaeus  (plejstocen)
 Neotoma taylori  (plejstocen)
 Neotoma vaughani  (pliocen)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Chomikowate